Чемпіонат світу зі швидких та блискавичних шахів 2017 — чоловічий та жіночий чемпіонати світу зі швидких (рапід) та блискавичних (бліц) шахів, що проходили з 26 по 30 грудня 2017 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).  Переможцями серед чоловіків стали Вішванатан Ананд (Індія) у рапіді та Магнус Карлсен (Норвегія) у бліці, серед жінок Цзюй Веньцзюнь (Китай) у рапіді та Нана Дзагнідзе (Грузія) у бліці .

Загальний призовий фонд 2 мільйони доларів: у чоловіків 750 тисяч в кожному чемпіонаті (1-й приз — 250 000, 2-й — 125 000, 3-й — 75 000 ... 30-й — 1 000), у жінок — 250 тисяч (1-й приз — 80 000, 2-й — 40 000, 3-й — 25 000 ... 30-й — 700).

Розклад змагань 

 Примітка: час київський.

Регламент

Контроль часу 
 15 хвилин та 10 секунд на хід — швидкі шахи
 3 хвилин та 2 секунди на хід — блискавичні шахи

Критерії розподілу місць 
 1. Результат особистої зустрічі;
 2. Середній рейтинг суперників за виключенням найнижчого (Дод 2);
 2. Коефіцієнт Бухгольца, за виключенням найнижчого;
 4. Кількість партій чорними фігурами.

Чоловіки

Швидкі шахи 
На старт турніру за швейцарською системою у 15 турів вийшли 134 учасники.

Учасники — фаворити турніру 

жирним — місце в рейтингу ФІДЕ (рапід) станом на грудень 2017 року

Турнірна таблиця 

Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату світу зі швидких шахів (див. на chess-results)

Блискавичні шахи 
Участь в турнірі за швейцарською системою у 21 тур взяли 138 учасників.

Учасники — фаворити турніру 

жирним — місце в рейтингу ФІДЕ (бліц) станом на грудень 2017 року

Турнірна таблиця 
Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату світу з блискавичних шахів

Жінки

Швидкі шахи 
На старт турніру за швейцарською системою у 15 турів вийшли 100 учасниць.

Учасниці — фаворитки турніру 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ (рапід) станом на грудень 2017 року

Турнірна таблиця 

Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату світу зі швидких шахів серед жінок

Блискавичні шахи 
У турнірі за швейцарською системою у 21 тур взяли участь 100 учасниць.

Учасниці — фаворитки турніру 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ (бліц) станом на грудень 2017 року.

Турнірна таблиця 
Підсумкова турнірна таблиця з блискавичних шахів серед жінок

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат світу на chesspro.ru 
 Форум чемпіонату на chesspro.ru 
 Партії чемпіонату світу з бліцу на chessbomb.com 
 Партії чемпіонату світу з бліцу (жінки) на chessbomb.com 
 Партії чемпіонату світу з рапіду на chessbomb.com 
 Партії чемпіонату світу з рапіду (жінки) на chessbomb.com 

 Шахові турніри 2017
Грудень 2017